Мутація (біологія) — зміна генетичного матеріалу (звичайно ДНК або РНК).
 Мутація — роман американського письменника-фантаста Робіна Кука.
 Мутація голосу (фізіологія) — вікова зміна голосу людини.